Die World Open 2010 waren ein Snooker-Turnier, das vom 18. bis 26. September 2010 in Glasgow ausgetragen wurde.

Neil Robertson war Titelverteidiger und gewann das Turnier nach einem Sieg im Finale gegen Ronnie O’Sullivan, der zuvor in Runde 3 im Spiel gegen Mark King sein zehntes offizielles Maximum Break erzielt hatte.

Preisgeld

Teilnehmer 
Die 128 Teilnehmer des Turniers setzten sich wie folgt zusammen:

Finalrunde 
Die Paarungen wurden nach jeder Runde neu ausgelost.

Finale

Qualifikation 
Die Runden 1 und 2 fanden vom 21. bis 23. August 2010 in Sheffield statt.

Runde 1 bestritten alle Amateurspieler sowie die Spieler 65–96 der Snookerweltrangliste.

In Runde 2 kamen die Spieler 33–64 der Snookerweltrangliste hinzu.

In Runde 3 kamen die Spieler 1–32 der Snookerweltrangliste hinzu. Elf Spiele wurden vom 18. bis 20. September 2010 in Glasgow ausgetragen. Die übrigen Spiele fanden am 24. August in Sheffield statt.

Die Paarungen wurden nach jeder Runde neu ausgelost.

Century Breaks

Einzelnachweise 

2010
Snookerveranstaltung 2010
Billardturnier in Glasgow